Izquierda Republicana puede referirse a:

Izquierda Republicana, el histórico partido republicano español fundado por Manuel Azaña en 1934 y que tras el fin de la guerra sobrevivió en el exilio americano.
Izquierda Republicana (contemporánea), el partido político español inscrito en 1977 y que se reclama heredero del anterior.